

Sigle 
 Tungsten Inert Gas – saldatura TIG
 Transport Interurbain de la Guyane

Codici 
 TIG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tingwon (Papua Nuova Guinea)
 tig – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua tigrè

Persone 
Patricia Maria Țig (1994) – tennista romena